El Torneig de Zhengzhou 2019, oficialment conegut com a Zhengzhou Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de setembre de 2019 al Zhongyuan Tennis Training Base Management Center de Zhengzhou (Xina). Aquesta fou la primera edició en categoria Premier ja que anteriorment pertanyia al circuit WTA 125K i va substituir el torneig de New Haven, tot i que es van intercanviar les dates amb el torneig de Bronx que a la vegada va substituir el torneig de Ciutat del Quebec.

La tennista txeca Karolína Plísková va guanyar el quart títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2019
Competicions tennístiques de la República Popular de la Xina
Henan